Eve Szeftel (née en 1979), journaliste française ;
 Jérémie Szeftel (né en 1977), mathématicien français.